MLX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Erhac, Malatya, Turchia